Fielding (Utah), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Copley Fielding (1787-1855), Engels kunstschilder
 Helen Fielding (1958), Engels schrijfster
 Henry Fielding (1707-1754), Engels schrijver
 Noel Fielding (1973), Brits komiek en acteur